SALK eller Salk kan syfta på:

 SALK – en tennisklubb i Stockholm bildad 1913, se Stockholms Allmänna Lawntennisklubb
 Salk –  by i Läänemaa i Estland
 Gora Salk –  ett berg i Azerbajdzjan
 Jonas Salk (1914–1955), en amerikansk virolog
 Salk Institute of Biological Studies – ett biomedicinskt forskningscentrum i La Jolla, Kalifornien